Spojení písmen J a J může mít různé významy:

JJ 
 IATA kód společnosti TAM Linhas Aéreas
 JJ – akronym pro jo, jo
 Jeronymova jednota – fond pro finanční pomoc sborům Českobratrské církve evangelické